Esistono due comuni francesi con questo nome

 Seraincourt – Ardenne
 Seraincourt – Val-d'Oise